est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide glycérique, numéro CAS , mélange des énantiomères
  acide R-glycérique ou D-glycérique, numéro CAS 
  acide S-glycérique ou L-glycérique, numéro CAS 
 acide 2,2-dihydroxy-propanoïque ou 2,2-dihydroxypropionate, numéro CAS